

Prénom et patronyme 
Guichard est un prénom masculin ancien ou rare.

Guichard est par contre devenu un nom de famille courant en France.

Signification 
Le guichard est une appellation locale du frelon européen.

Autres personnalités portant ce nom 
 Guichard de Pontigny (?-1181), prélat français, archevêque de Lyon ;
 Guichard de Troyes (?-1314), prélat français, évêque de Troyes ;
 Antoine Guichard, (1926-2013), fut un dirigeant du groupe stéphanois Casino ;
 Charlotte Guichard (1974), historienne de l'art française ;
  ;
 Claudius Guichard (1826-1895), homme politique français ;
 Clémence Guichard (née en 1982), actrice française ;
 Daniel Guichard (1948-), chanteur français ;
 Elsa Guichard, joueuse de kayak-polo internationale française ;
 Éric Guichard, directeur de la photographie français ;
 Geoffroy Guichard (1867-1940), fondateur du Groupe Casino, a laissé son nom au stade Geoffroy-Guichard ;
 Henri Guichard, pépiniériste français ;
 Jack Guichard, professeur des universités, ancien directeur du Palais de la découverte ;
 Jean Guichard, évêque français du  ;
 Jean Guichard (1957-), photographe français ;
 Jean Guichard-Meili (1922-1994), poète et critique d'art français ;
 Jean-Claude Guichard (1939-2001), bricoleur de génie, et créateur de cocktails aux couleurs surprenantes ;
 Jeannette Guichard-Bunel (1952-), artiste peintre française ;
 Joseph Benoît Guichard (1806-1880), peintre romantique français ;
 Joseph Alexandre Guichard (1830-1877), peintre de marine français ;
 Jules Guichard (1827-1896), homme politique français ;
 Karl Gottlieb Guichard (1724-1775), soldat et écrivain militaire allemand ;
 Louis Guichard (1866-1951), homme politique français ;
 Louis-Marie Guichard, sculpteur français du premier tiers du  ;
 Louis (Pierre) Guichard (1889-1986), résistant 1939-1945, maire de Gargilesse-Dampierre ;
 Maëlle Guichard (1984-), metteuse en scène et comédienne française ;
 Marie Eugène Frantz Guichard (1870-1953), médecin militaire, commandeur de la Légion d'honneur en 1920 ;
 Maurice Guichard, footballeur français ;
 Maurice Guichard (1893-1983), homme politique français ;
 Octavie Guichard (1719-1805), écrivain français ;
 Olivier Guichard (1920-2004), homme politique français ;
 Paulin Guichard (1823-?), président de la société montagnarde locale, organisation clandestine du parti républicain ;
  ;
  ;
 Thomas Guichard, journaliste, commentateur sportif et animateur de télévision ;
  ;
 Xavier Guichard (1870-1947), commissaire de police, archéologue et écrivain français ;
 Yann Guichard, (1974-), navigateur français.

Toponymie 
 Rue Guichard, dans le .

Référence 

Homonymie de patronyme